Natural Selection ist:
 ein von Charles Darwin geprägter Begriff in der Evolutionstheorie, siehe Natürliche Selektion
 Natural Selection (2011), US-amerikanischer Spielfilm von Robbie Pickering (2011)
 Natural Selection (2016), US-amerikanischer Spielfilm von Chad L. Scheifele (2016)
 Natural Selection (Band), US-amerikanische Pop-Band
 Natural Selection (Computerspiel), Modifikation des Computerspiels Half-Life (2002)
 Natural Selection 2, Nachfolger des Computerspiels (2012)

Siehe auch:
 Unnatural Selection, Begriffsklärung